

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Tończa – wieś w woj. mazowieckim, w powiecie sokołowskim, w gminie Jabłonna Lacka 
 Tończa – wieś w woj. mazowieckim, w powiecie węgrowskim, w gminie Liw